Blauwe Poort (Kortrijk), wijk in Kortrijk
Blauwe poort (Amsterdam), kunstwerk in Amsterdam-West